Santafeense – abitanti di Santa Fé (Paraná)
Santafeense – abitanti di Santa Fé de Goiás
Santafeense – abitanti di Santa Fé de Minas
Santafeense – abitanti di Santa Fé do Araguaia